lampion adwentowy
 Lampion (orientacja sportowa) – element punktu kontrolnego w biegu na orientację
 Latający lampion